Die Droga ekspresowa S17 (pol. für ‚Schnellstraße S17‘) ist eine zum Teil fertiggestellte, überwiegend geplante Schnellstraße in Polen und soll Warschau mit Lublin und der polnisch-ukrainischen Grenze verbinden. Sie wird Teil der Europastraße 372.

Planungsgeschichte 
Bereits im Netzplan Polens aus dem Jahre 1939 war eine Schnellstraßenverbindung von Warschau über Lublin, Lemberg und Iwano-Frankiwsk weiter nach Rumänien vorgesehen. Die Pläne von 1945 und 1946 enthielten eine von der Linie Warschau–Košice in Höhe Radom abzweigende Strecke, die über Lublin nach Lemberg geführt werden sollte. 1963 war nur noch der Streckenzug Warschau – Lublin enthalten. Im Plan des Jahres 1971 wurde diese Linie über Lublin hinaus bis nach Zamość verlängert. Auch 1976 änderte man hieran nichts. Erst 1985 war wieder eine durchgängige Verbindung von Warschau nach Lemberg ins Auge gefasst worden. Seither war diese Linie unverändert in den Netzplänen der Jahre 1993, 1996, 2001, 2003 und 2004 enthalten, wobei seit 2001 für die geplante Strecke die Bezeichnung S17 in den Plänen verwendet wurde.

Geplante Abschnitte

Besonderheiten 
Zwischen den Knoten Zielonka und Warszawa-Lubelska wird die Strecke dreistreifig ausgebaut sein. Zwischen den Knoten Kurów-Zachód und Piaski-Zachód verläuft die S17 gemeinsam mit der S12. Zwischen den Knoten Lublin-Sławinek und Lublin-Rudnik kommt noch die S19 hinzu.

Weblinks 

 Website der GDDKiA (polnisch)
 Projektseite des Abschnitts Warszawa Zakręt – Warszawa Lubelska und des Knotens Warszawa Lubelska (polnisch)
 Projektseite des Abschnitts Warszawa Lubelska – Kołbiel (polnisch)
 Projektseite der Umgehung von Kołbiel (polnisch)
 Projektseite des Abschnitts Kołbiel – Garwolin Północ (polnisch)
 Projektseite  des Abschnitts Garwolin Południe – Gończyce (polnisch)
 Projektseite des Abschnitts Gończyce – Grenze der Woiwodschaften Masowien / Lublin (polnisch)
 Projektseite des Abschnitts Grenze der Woiwodschaften Masowien / Lublin – Skrudki (polnisch)
 
 Projektseite der Umgehung von Tomaszów Lubelski (polnisch)

Einzelnachweise 

17
Straße in der Woiwodschaft Masowien
Straße in der Woiwodschaft Lublin
Droga ekspresowa S017